Понижаны — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Понижаны — деревня в Мостовском районе Гродненской области.
 Понижаны — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.